Э́вер Максимилья́но Дави́д Бане́га (; род. 29 июня 1988, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, центральный полузащитник клуба «Аш-Шабаб» и национальной сборной Аргентины.

Клубная карьера 

Банега является воспитанником футбольной школы клуба «Бока Хуниорс». Во взрослую команду попал после ухода основного центрального полузащитника клуба Фернандо Гаго в «Реал Мадрид» и, несмотря на свою молодость, успешно его заменил. Дебют Банеги в аргентинской Примере состоялся 10 февраля 2007 года в победном для «Боки» матче против «Банфилда». В первый же год выступлений на взрослом уровне Банега стал одним из ключевых игроков «Боки» и привлёк к себе внимание селекционеров ведущих клубов Европы, среди которых в СМИ назывались «Барселона», «Милан» и «Ювентус». Кроме того, Банега стал регулярно вызываться в молодёжную сборную Аргентины, в составе которой стал победителем чемпионата мира 2007 среди игроков до 20 лет.

5 января 2008 года Банега подписал с испанской «Валенсией» контракт на пять с половиной лет. За его переход «Валенсия» заплатила 18 миллионов евро. Уже через 8 дней Банега дебютировал за клуб в матче Чемпионата Испании против «Атлетико Мадрид», выйдя на замену после перерыва и отыграв весь второй тайм. В дебютном сезоне в Испании Банега сыграл 12 матчей в Примере и помог «Валенсии» выиграть Кубок Испании. В сезоне 2008/09 играл в аренде за мадридский «Атлетико», затем вернулся в стан «летучих мышей». Но в сезоне 2010/11 место Эвера Банеги в стартовом составе «Валенсии» сомнению уже не подвергалось. Он был задействован тренером Унаи Эмери главным образом на позиции плеймейкера, но также отрабатывал и в обороне команды.

В феврале 2012 года Банега получил травму, из-за которой он пропустил около 6 месяцев — перелом большеберцовой и малоберцовой кости. Инцидент произошёл на заправочной станции: аргентинец забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, и тот проехал ему по ноге. В январе 2014 года был отдан в аренду на пол сезона в аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз».

В августе 2014 года Банега перешёл в «Севилью», которую возглавлял знакомый Банеги по «Валенсии» тренер Унаи Эмери, подписав контракт на два года с возможностью его продления ещё на один год. Сумма трансфера составила 2,5 млн евро. В январе 2016 года подписал предварительное соглашение с «Интернационале». Остаток сезона игрок провёл в «Севилье», а после истечения контракта перебрался в свою новую команду. Эвер подписал трёхлетний контракт с «Интернационале». Закрепиться в составе итальянской команды Банега не сумел.

Летом 2017 года аргентинец вернулся в «Севилью». Банега подписал с испанской командой контракт на три года.

В январе 2020 года было объявлено, что Банега присоединится к «Аш-Шабаб» из Чемпионата Саудовской Аравии когда закончится Лига Европы.

Сборная 
6 февраля 2008 года Банега дебютировал в национальной сборной Аргентины в товарищеском матче со сборной Гватемалы, выигранном аргентинцами со счётом 5:0. В июне 2008 года он был включён в заявку сборной Аргентины на Олимпийские игры в Пекине. Участник Кубков Америки 2011, 2015 и 2016 годов. На чемпионаты мира 2010 и 2014 года по различным причинам не попадал.

Статистика

Клубная

Достижения 
«Бока Хуниорс»
 Обладатель Кубка Либертадорес: 2007
«Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 2007/08
«Севилья»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2014/15, 2015/16, 2019/20
Сборная Аргентины
 Чемпион мира среди молодёжных команд: 2007
 Чемпион Олимпийских игр: 2008
 Финалист Кубка Америки: 2015, 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Игроки сборной Аргентины по футболу
Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Интернационале»
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года